GSA steht für:
 Citroën GS, Pkw-Modell von Citroën, ab 1979 als Baureihe GSA
 Gambia Swimming Association, gambischer Schwimmverband
 Gefahrstoffschnellauskunft, Gefahrstoffdatenbank für Einsatzkräfte
 Geld Service Austria, wickelt den materiellen Bargeldverkehr der Österreichischen Nationalbank mit den Filialen der Banken ab
 General Services Administration, unabhängige Agentur der US-Regierung für amerikanische Bundesbehörden
 Genetics Society of America, US-amerikanische Fachgesellschaft von Genetikern
 Geological Society of America, US-amerikanische Organisation zur Förderung der Geowissenschaften
 GeoSphere Austria, österreichische Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie
 Gerchberg-Saxton-Algorithm 
 Germany, Switzerland, Austria, der deutschsprachige Sprach- und Wirtschaftsraum, siehe D-A-CH
 German Snowboard Association, siehe Snowboard Verband Deutschland
 German Studies Association, eine kulturwissenschaftliche Vereinigung
 Global Semiconductor Alliance, hervorgegangen aus der Fabless Semiconductor Association
 Grenzschutzabteilung des aufgelösten Bundesgrenzschutzes, siehe Bundesgrenzschutz #Organisation
 European GNSS Agency, siehe Agentur für das Europäische GNSS
 Gustav-Siewerth-Akademie, private Hochschule in Baden-Württemberg
 Long Pasia Airport (IATA-Code), Flughafen von Long Pasia, Sipitang, Sabah, Malaysia

Abkürzung